Спіро Агню, Спіро Теодор Агню (, уроджений Спірос Анагностопулос, грец. Σπύρος Αναγνωστόπουλος, англ. Spiros Anagnostopoulos; 9 листопада 1918, Балтимор, Меріленд — 17 вересня 1996, Берлін, Меріленд) — віце-президент США від Республіканської партії США з 1969 по 1973, в адміністрації Річарда Ніксона.
 Гарольд Агню, Гарольд Мелвін Агню (; 28 березня 1921, Денвер, Колорадо, США — 29 вересня 2013, Солана-Біч, Каліфорнія, США) — американський фізик, відомий як науковий спостерігач ядерного бомбардування Хіросіми і Наґасакі, а пізніше третій директор Національної лабораторії в Лос-Аламосі.